Niemcy:
 Hirschstein – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Miśnia
 Hirschstein – zamek

Inne:
 Hirschstein – ród